belgisch steht für:

 den Staat Belgien bzw. seine Bürger Betreffendes
 Belgisches Niederländisch
 Belgisches Französisch
 Wallonische Sprache, Dialekt bzw. Regionalsprache Walloniens

Siehe auch:
 Belger, gallischer Volksstamm